Ковалевский, Евграф Евграфович (1905—1970) — епископ Иоанн-Нектарий, глава «Французской Кафолической Православной Церкви».